L'Un contre l'autre, sitcom française diffusée à partir de 1996
 L'Un contre l'autre (film, 2004), téléfilm français de Dominique Baron
 L'Un contre l'autre (film, 2007), film allemand de

Notes, sources et références